

Astronomia 
 13475 Orestes – asteroide troiano

Geografia 
 Orestes – città della Contea di Madison, Indiana (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Orestes – opera lirica di Conradin Kreutzer del 1816
 Orestes – traccia dell'album Mer de Noms degli A Perfect Circle del 2000

Altro 
 Orestes – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Oreste

Pagine correlate 
 Oreste